Пётр Медовиков:
 Медовиков, Пётр Ефимович (1816—1855) — русский историк, профессор Дерптского университета.
 Медовиков, Пётр Сергеевич (1873—1941) — российский, советский врач-педиатр, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, основоположник первой в СССР кафедры детского туберкулеза при Ленинградском педиатрическом медицинском институте.